A morir es el segundo álbum en directo del concierto dado por el grupo español de heavy metal Saratoga en la sala Aqualung de Madrid el 8 de marzo de 2003, presentado en formato DVD. El nombre del producto viene dado por una canción del directo, y que previamente pertenece al disco Agotarás. está producido en formato Dolby Digital Stereo y Dolby Digital 5.1 y contiene además del concierto (que no está íntegro) fotos, making of, discografía, fragmentos de audio y menús animados. Decir también que todos los tracks aparecen ya grabados en sus discos en estudio, salvo el solo de batería Dinámica.

Contenido 
 "Con Mano Izquierda" - 4:56
 "Perro Traidor" - 5:21 
 "Tras Las Rejas" - 5:37
 "Heavy Metal" - 4:50
 "A Morir" - 4:43
 "Salvaje" - 2:32
 "A Sangre Y Fuego" - 4:30
 "Parte De Mí" - 4:21
 "Oscura La Luz" - 5:02
 "Charlie Se Fue" - 6:10
 "Mi Ciudad" - 5:30
 "Dinámica" (Sólo Batería) - 5:20
 "Las Puertas Del Cielo" - 6:14
 "Grita" - 6:42
 "Ratas" - 7:10
 "Vientos De Guerra" - 6:14

Formación 
Jero Ramiro - Guitarra
Niko del Hierro - Bajo
Leo Jiménez - Voz
Dani Pérez (músico) - Batería

Álbumes de Saratoga
Álbumes en vivo de 2003
Álbumes de Avispa Records
Álbumes de España de 2003
Álbumes de rock en español